Petar Popović (n. 1959) – cestista jugoslavo
Petar Popović (n. 1979) – cestista serbo
Petar Popović (n. 1996) – cestista montenegrino
Petar Popović – pallanuotista croato
Petar Popović – politico jugoslavo
Petar Popović – scacchista jugoslavo